Dvouhra juniorek na French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla 17letá Češka Linda Nosková, která zvolila start pouze v ženském turnaji. Po zvládnutí kvalifikace podlehla v úvodním kole dvouhry Britce Emmě Raducanuové. 

Vítězkou se stala 17letá devátá nasazená Češka Lucie Havlíčková, jež ve finále zdolala stejně starou nenasazenou Argentinku Solanu Sierraovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Získala tak první grandslamovou trofej. Na Roland Garros triumfovala jako druhá česká juniorka v řadě, když navázala na triumf Noskové, a celkově pátá v historii turnaje. Nedaleko porážky byla přitom v semifinále, kde proti krajance a deblové partnerce Sáře Bejlek po nevyužití mečbolů v koncovce druhé sady prohrávala v rozhodujícím dějství už 2–5, než utkání definitivně otočila ziskem pěti gamů za sebou. Havlíčková následně jako čtvrtá juniorka zkompletovala „double“ – tedy vítězství v singlové i deblové soutěži, čímž navázala na Natašu Zverevovou (1987), Martinu Hingisovou (1994) a Ágnes Szávayovou (2005).

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

French Open 2022
Dvouhra juniorek